Atletas
Basquetebol



Fernando Salsamendi (Curitiba, 10 de janeiro de 1996) é um jogador brasileiro de basquetebol profissional que atua como ala-armador. Atualmente defende o  Joniškio Delikatesas, da  NKL.

Carreira 

Início

Fernando começou sua carreira no basquete em 2010, após jogar futebol nas categorias de base do Coritiba Football Club por quatro anos.

Salsamendi iniciou sua trajetória no basquete no mesmo clube em que seu irmão mais velho jogava, o Círculo Militar do Paraná. Logo obteve destaque nos campeonatos estaduais e municipais, sendo cestinha em quase todas as categorias que disputava.

Em 2013, três competições lançaram Fernando aos holofotes nacionais: O Torneio Sulamericano de Clubes e o Campeonato Brasileiro de Seleções, ambos na categoria sub-17, e a Liga de Desenvolvimento do Basquete, na categoria sub-23. Na primeira, Fernando foi coroado com o prêmio de Melhor Jogador da Competição, integrou o quinteto ideal do torneio e ainda conquistou a medalha de bronze junto ao seu clube - Círculo Militar do Paraná.  Já representando a seleção do Estado do Paraná, Salsamendi também teve papel central na conquista do 3º Lugar da primeira divisão.

Na  LDB, Fernando também se destacou, sendo indicado para a seleção do campeonato entre os jogadores com 17 anos ou menos. 

Essas performances garantiram uma inédita convocação  para representar a Seleção Brasileira sub-17 ainda em 2013.

Minas Tênis Clube (2014-2015)

No ano seguinte, Fernando rumou para Belo Horizonte para integrar a equipe do Minas Tênis Clube. Em 2014 o atleta teve a oportunidade de treinar com o time adulto e jogar os campeonatos estaduais e a LDB.

Seton Hill University |  NCAA DII (2016-2018)

Em 2016 Fernando foi recrutado pelo Técnico Tony Morocco  para ser um estudante-atleta na Universidade de  Seton Hill. Salsamendi teve uma boa primeira temporada na universidade da Pensilvânia, anotando 8,8 pontos e 4,5 rebotes por jogo e sendo titular em 21 das 27 partidas que disputou, mas problemas de saúde acabaram o deixando como  redshirt na segunda temporada.

Gannon University |  NCAA DII (2018-2019)

Em 2018, com a aposentadoria do Técnico Morocco, Fernando optou por se transferir para a Universidade de  Gannon. Após 6 jogos, Fernando lesionou o joelho e ficou de fora do restante da temporada. 
Com mais uma troca na equipe técnica, Salsamendi se transferiu por uma última vez, agora para a Universidade de  Ave Maria, na Flórida.

Ave Maria University |  NAIA (2019-2021)

Em sua primeira temporada na Flórida, Fernando foi coroado com uma seleção para o Segundo Time da Conferência
. Terminou a temporada com médias de 13.9 pontos e 5,4 rebotes, além de manter um aproveitamento de quadra de 52%, o melhor da Universidade num intervalo de 7 anos .

Em sua última temporada de  basquete universitário, Fernando marcou seu nome no livro dos recordes da universidade   , ficou com a segunda maior média de pontos na carreira da história de Ave Maria (15,4 PPJ), segunda maior marca de  duplos-duplos (12), ficando também no Top 10 em rebotes, aproveitamento de arremessos e outras categorias. 

Teve 16,6 pontos e 7,8 rebotes por partida, sendo reconhecido ao Primeiro Time da Conferência .

Eléctrico FC |  Proliga (2021-2022)

Após se graduar, Fernando assinou seu primeiro contrato profissional em Portugal, com o  Eléctrico FC de Ponte de Sor.
Fernando teve uma excelente temporada, terminando a Proliga com médias de 17,25 pontos e 7,7 rebotes por jogo.

Joniškio Delikatesas |  NKL (2022-2023)

Na temporada de 2022/23 Fernando assinou contrato com o  Joniškio Delikatesas da Lituânia.

Estatísticas

Torneios nacionais

LDB 

Temporada Regular

Carreira Universitária 

Temporada Regular

Carreira Profissional 

Temporada Regular